Кра́сный мост — названия мостов в разных местах, а также названия населённых пунктов:

Мосты

Австралия 
 Красный мост () — мост через реку Элизабет в городе Кэмпбелл-Таун, Тасмания.

Армения 
 Красный мост () — несохранившийся мост через реку Раздан в Ереване.

Белоруссия 
 Красный мост () — мост через реку Полоту в Полоцке, место сражения русских и французских войск 7 октября 1812 года.

Германия 
 Красный мост () — мост через реку Билле в Гамбурге.
 Красный мост () — мост через реку Инн в городе Вассербург-ам-Инн.

Грузия 
 Красный мост () — мост через реку Риони в Кутаиси.
 Красный мост () — мост через реку Баслу в Сухуме.
 Красный мост (, ) — пешеходный мост через реку Храми в нейтральной приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном.

Испания 
  — пешеходный мост через реку Оньяр в Жироне, спроектированный Г. Эйфелем.

Италия 
 Красный мост () — мост через реку Чента в Альбенге.
 Красный мост () — мост через Большой канал в Триесте.
 Красный мост () — мост через реку Муньоне во Флоренции.

Канада 
 Красный мост (, ) — мост через реку Караке в городе Бертран, провинция Нью-Брансуик.
 Красный мост (, ) — одно из названий крытого  через реку Кулонж в провинции Квебек.

Люксембург 
 Красный мост (, , ) — неофициальное название моста великой герцогини Шарлотты через реку Альзет в Люксембурге.

Нидерланды 
 Красный мост () — подъёмный мост через реку Вехт в Утрехте. 
 Красный мост () — мост через реку Донге в Донгене.

Польша 
 Красный мост () — виадук, одно из строений фортификационных сооружений Краковской крепости в Кракове. 
 Красный мост () — мост через долину реки Грабов в Полянуве.

Россия 
 Красный мост — мост через Мойку в Санкт-Петербурге.
 Красный мост — пешеходный мост через реку Вологду в Вологде.
 Красный мост — мост через реку Каракойсу в Гергебильском районе Дагестана, развилка на три района — Гергебильский, Хунзахский и Гунибский.
 Красный мост (ранее Георгиевский мост, Салтинский мост) — несохранившийся мост через реку Каракойсу в Гунибском районе Дагестана, снесён при строительстве Гунибской ГЭС.
 Красный мост — мост через Оку в Орле.
 Красный мост — несохранившийся мост через железную дорогу в Саратове, располагавшийся рядом с платформой Астраханский переезд.
 Красный мост — одно из названий железнодорожного Романовского моста через Волгу между Зеленодольском и посёлком Нижние Вязовые.
 Красный мост — название пешеходного Макаровского моста в Кронштадте до 1990-х гг.

Словакия 
 Красный мост () — железнодорожный мост через долину реки Выдрицы в Братиславе.

США 
 Красный мост () — одно из названий моста Хендерсон-Бридж через реку Сиконк в городе Провиденс, Род-Айленд.
 Красный мост () — первоначальное название Крытого моста через реку Сидар-Крик в городе Сидарбург, Висконсин.

Украина 
 Красный мост () — мост через реку Стрижень в Чернигове.

Франция 
 Красный мост () — одно из названий деревянного моста через Сену в Париже, существовавшего с 1632 до 1684 г. на месте современного моста Руаяль.
 Красный мост () — деревянный мост через Сену в Париже, существовавший в 1717—1795 гг. на месте современного моста Сен-Луи.

Чехия 
 Красный мост () — железнодорожный мост через долину реки Леска в Зноймо.
 Красный мост () — мост через реку Миховка около города Непомук.

Швейцария 
  () — несохранившийся железнодорожный мост через реку Аре в Берне, существовавший с 1858 по 1941 гг.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Красный Мост — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Казахстан 
 Красный Мост — прежнее название села Екпинды в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Красный Мост — хутор в Майкопском районе Адыгеи.
 Красный Мост — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Красный Мост — посёлок в Килемарском районе Марий Эл.
 Красный Мост — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.

См. также 
 
 
 
 
 Красный канал
 
 
 Красный проспект